Проспе́кт со́рок лет Октября́ или  Проспе́кт сорокале́тия Октября́ — названия проспектов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Проспект 40 лет Октября — проспект в Москве.
 Проспект 40 лет Октября — проспект в Пятигорске Ставропольского края.
 Проспект 40 лет Октября — проспект в Шахтах Ростовской области.

Украина 

 Проспект 40-летия Октября — до 2015 года название Голосеевского проспекта в Киеве.

См. также 

 Проспект Октября
 Улица 40 лет Октября
 Переулок 40 лет Октября
 Проезд 40 лет Октября
 Площадь 40 лет Октября — площадь в Херсоне